Schachtar Donezk steht für:

 Schachtar Donezk, Fußballverein in der Ukraine
 Schachtar Donezk, früherer Name des HK Donbas (Handball), Handballverein in der Ukraine

Siehe auch:
 Schachtarsk